Gari kan syfta på:

 Gari (artist) – en artist från Baskien
 Gari (inlagd ingefära) – inlagd ingefära som ätes till sushi
 Gari (släkte) – ett släkte av musslor

Geografi

Kina 

 Gari (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar